Korpi kan syfta på:
finskt ord med betydelsen sank skogsmark.

Personer
 Annika Korpi (1972–),  en svensk författare
 Janne Korpi (1986–), snowboardåkare och travkusk
 Kiira Korpi (1988–), konståkerska
 Pekka Korpi (1949–), travtränare
 Rauno Korpi (1951–), ishockeytränare
 Sture Korpi (1939–, statssekreterare, generaldirektör
 Walter Korpi (1934–), professor

Geografi
 Korpi, Luvia – en by i Luvia i Satakunta
 Korpi, Anjala – en by i Anjala i Kymmene län
 Korpikylä – en ort i Haparanda kommun
 Korpikå – en  ort i Kalix kommun
 Korpilax – en  före detta kommun i Finland
 Korpilombolo – en  ort i Pajala kommun
 Korpiselkä – en  före detta kommun i Karelen